Ariège je lahko:

 Ariège - departma v južni Franciji
 Ariège - reka v Franciji